Aaron Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Aaron Branch (Greers Ferry Lake), Fluss in Arkansas
 Aaron Branch (Tangipahoa River), Fluss in Louisiana
 Aaron Branch (Beans Creek), Fluss in Carolina